Felice Vatteroni (1908-1993) – scultore italiano
 Roberto Vatteroni (1921-2008) – partigiano e politico italiano
 Valerio Vatteroni (1942) – ex cestista italiano
 Vittorio Vatteroni (1962) – attore teatrale italiano